Airbus A310, een vliegtuig
Een verkeersweg:
A310 (Groot-Brittannië)
A-310 (Rusland)